Итальянская область Ломбардия богата озёрами, важнейшие из которых Гарда, Лаго-Маджоре, Комо и Изео.

См. также 
 Озёра Италии

Списки озёр
Списки:География Италии